Horvátország
Prugovo falu Klissza községben, Split-Dalmácia megyében

 Szerbia
Prugovo falu Pozsarevác községben, a Branicsevói körzetben